Noir puede referirse a:
 Noir es la palabra francesa para "negro".
 Film noir es un género cinematográfico.
 Noir es una serie de anime.
 NOIR es una novela por K. W. Jeter.
 Noir (literatura) es un género literario.
 Ricardo Noir, futbolista argentino.
"Noir", álbum del grupo surcoreano ""B.A.P"" 
"Noir", canción de la cantante surcoreana ""Sunmi""
"Noir", una de los miembros de los Phantom Thieves del videojuego "Persona 5"
 Noir es el nuevo disco del artista Leo Caruso que abarca un repertorio de blues, jazz, tango y rock